Richlands (Carolina del Nord), entitat de població de l'estat nord-americà de Carolina del Nord
 Richlands (Virgínia), entitat de població de l'estat nord-americà de Virgínia
 Richlands (Queensland), entitat de població de l'estat australià de Queensland

Vegeu també 
 Richland (desambiguació)